narodziny (antropologia)
 urodzenie – zdarzenie prawne

Filmy
 Narodziny – polski film z 1975 roku
 Narodziny – amerykański film z 2004 roku